Jean-Baptiste Lemoyne peut désigner :
 Jean-Baptiste Lemoyne (1679-1731), dit Jean-Baptiste I Lemoyne, un sculpteur français ;
 Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville (1680-1767), un explorateur français, fondateur de La Nouvelle-Orléans ;
 Jean-Baptiste Lemoyne (1704-1778), dit Jean-Baptiste II Lemoyne, un sculpteur français, neveu du sculpteur Jean-Baptiste I Lemoyne ;
 Jean-Baptiste Moyne, dit Lemoyne (1751-1796), un compositeur français ;
 Jean-Baptiste Lemoyne (1977-), un homme politique français.